Aurelius může znamenat:

latinské osobní jméno
 Aurelius Ambrosius viz svatý Ambrož (asi 340–397) – latinský církevní otec
 Aurelius Augustinus viz svatý Augustin (354–430) – biskup, filosof a teolog
 Aurelius Victor (asi 320–390) – římský politik a historik
 Aurelius z Kartága († kolem 430) – biskup v Kartágu
 Marcus Aurelius (121-180) – římský císař

jiný význam
 Aurelius (réva)
 Via Aurelia – římská silnice

podobná jména
 Aurel
 Aurelianus